«Кро́хотки» — цикл миниатюр в прозе Александра Солженицына. Некоторые литературоведы относят эти произведения к жанру «стихотворения в прозе».

Создание и публикация 
Первая, основная часть миниатюр была написана в СССР в период с 1958 по 1960 год. В декабре 1961 года они были предложены журналу «Новый мир», но отклонены А. Т. Твардовским:
В те приезды я и привёз Твардовскому: несколько лагерных стихотворений, несколько «Крохоток» побезобиднее и рассказ «Не стоит село без праведника», облегчённый от самых непроходимых фраз. «Крохотки» он признал «записями в общую тетрадь про запас», их жанра совсем не почувствовал..

После этого «Крохотки» получили распространение в Самиздате, а в 1964 году были напечатаны (без ведома автора) в журнале «Грани» (Франкфурт-на-Майне, 1964, № 56). Затем неоднократно печатались в составе собраний сочинений Солженицына.

Миниатюра «Молитва» впервые была напечатана в журнале «Вестник русского христианского движения» (1966, № 3 (81)). По словам автора, «Молитва» попала в печать благодаря Е. Д. Воронянской, которая занималась распространением его произведений в самиздате:
Из первых же её <машинописных> работ для самиздата были мои «Крохотки», к которым она тут же самовольно прибавила и «Молитву», данную ей лишь для чтения. Через беспечные руки Е. Д. «Молитва» упорхнула в мировую публикацию…

Вторая, заключительная часть миниатюр написана автором после возвращения в Россию в период с 1996 по 1999 год. Впервые опубликованы в нескольких номерах журнала «Новый мир» (1997, № 1, 3, 10; 1999, № 7), а также в № 23-24 «Роман-газета» 1998, вошли в состав полного собрания сочинений Солженицына. Передавая в 1996 году в редакцию «Нового мира» первую порцию новых «Крохоток» («Лиственница», «Молния», «Колокол Углича»), Солженицын написал: «Только вернувшись в Россию, я оказался способен снова их писать, там — не мог…».

Содержание

1958—1960 

 Дыхание
 Озеро Сегден
 Утёнок
 Прах поэта
 Вязовое бревно
 Отраженье в воде
 Гроза в горах
 Город на Неве
 Шарик
 Способ двигаться
 Старое ведро
 На Родине Есенина
 Колхозный рюкзак
 Костёр и муравьи
 Мы-то не умрём
 Приступая ко дню
 Путешествуя вдоль Оки

1963 
 Молитва

1996—1999 

 Лиственница
 Молния
 Колокольня
 Колокол Углича
 Старение
 Позор
 Лихое зелье
 Утро
 Завеса
 В сумерки
 Петушье пенье
 Ночные мысли
 Поминовение усопших
 Молитва о России

Примечания

Литература 
  — тексты рассказов на официальном сайте Александра Солженицына.
 Чалмаев, В. Александр Солженицын: Жизнь и творчество. — М., 1994.
 

Книги по алфавиту
Рассказы Александра Солженицына